Cet article est une liste non exhaustive de groupes de gabber. Au début des années 1990, aux Pays-Bas, quelques disc jockeys poussent toujours plus avant la rythmique de la musique house, jusqu'à un nouveau genre qui sera plus tard nommé hardcore house ou gabber.

Liste

Références 

Gabber